О меценате см. Лейтон, Фредерик (предприниматель)

Барон Фредерик Лейтон (, 3 декабря 1830 — 25 января 1896) — английский художник, яркий представитель викторианского академизма (салонного искусства), в некоторых отношениях близкий к прерафаэлитам.

Биография 
Фредерик Лейтон родился 3 декабря 1830 года в Скарборо, графство Северный Йоркшир. Его отец, Эдвард Лейтон, преподавал медицину, а дед был придворным врачом российского императора Александра I.

Лейтон начал рисовать в девять лет, поправляясь после скарлатины. В 1842 году он (прибавив себе несколько лет) поступил в берлинскую Академию художеств. Уже через три года его приняли в Академию художеств во Флоренции.
Серьёзно писать Фредерик Лейтон начал во Франкфурте в 1846 году. Здесь он поступил в местный институт культуры. Через два года Лейтон покидает Франкфурт, в связи с революционными волнениями и переезжает в Париж.

В 1850 году он вместе с семьёй вновь оказался во Франкфурте и смог окончить учёбу. В Германии Лейтон приступил к работе над первыми масштабными полотнами (сюжеты, взятые из жизненных сцен итальянского живописца Чимабуэ, жившего во второй половине XIII столетия). Подобный выбор был характерен для художника, воспитанного в традициях классической школы.

Чтобы лучше проникнуться творчеством великих итальянских живописцев, Лейтон в 1852 году принял первое в своей жизни самостоятельное (одиночное) путешествие. В ноябре того же года он был уже в Риме, где с головой окунулся в вихрь светских удовольствий. Руководительницей Лейтона в его похождениях стала Аделаида Сарторис, известная оперная певица.

Салон Аделаиды Сарторис открыл возможность молодому живописцу познакомиться со многими замечательными людьми своего времени, в том числе с Уильямом Теккереем. Особенно тесные дружеские отношения завязались у него с супругами Браунинг, а также с ведущими французскими академическими живописцами того времени, Ж. Л. Жеромом и А. В. Бугро. Впоследствии, Лейтон создал серию иллюстраций к поэме Элизабет Барретт Браунинг, а после её смерти спроектировал надгробие на её могиле. Тесные, творческие и личные, отношения поддерживал художник со своими натурщицами Конни Гилкрист и Дороти Дин.

В 1855 году он завершил работу над своей «Мадонной Чимабуэ» и отослал её в Лондон, на выставку Королевской Академии. Картина заполучила огромный успех и была приобретена королевой Викторией за  О художнике заговорили в аристократических кругах Англии.

В 1855 Лейтон так же посещает Всемирную выставку в Париже и остаётся в городе на последующие три года (с перерывами), где совершенствовал своё мастерство. В 1857 году он едет в Алжир. С этой поездки началось его увлечение восточной культурой, мотивы которой впоследствии художник часто использовал в своих живописных полотнах. В дальнейшем мастер побывал в Сирии, Египте и Турции.

В 1859 году Лейтон уже в Лондоне, принц Уэльский приобрёл в этом же году его картину, после чего наследник престола стал не только дальнейшим покровителем живописца, но и его верным другом. В 1859 году художник вступил в 20-й Добровольческий стрелковый корпус Миддлсекса, больше известный как «Стрелковый корпус художников» и принимал самое активное участие в жизни своего подразделения. В 1880 году Лейтону присвоили звание полковника.

Уже в начале 1860-х годов его ежегодный доход составлял около 4000 фунтов стерлингов. В 1864 году положение Лейтона ещё более упрочилось — он стал членом Королевской академии художеств. К этому году для художника был построен роскошный особняк с мастерской в Кенсингтоне, на Холленд-Парк-роуд столицы Британии. А в 1869 году Лейтона назначили инспектором художественных школ при Королевской Академии. Крупнейшим произведением, созданным живописцем в этом году, стали две фрески «по индустриальным мотивам».

1878 год принёс Лейтону новые почести и обязанности. Его избрали президентом Королевской академии и наградили французским орденом Почётного легиона. Тогда же ему был присвоен дворянский титул. В 1880-м году правительство Италии предложило мастеру прислать свой автопортрет для уникальной коллекции автопортретов знаменитых живописцев, которая хранится в галерее Уффици. А в 1896 году, перед самой смертью, Лейтон первым из британских художников удостоился титула барона.

25 января 1896-го года Лейтон скончался. Гроб с телом мастера выставили в Королевской академии, а 3 февраля Лейтона со всеми почестями похоронили в лондонском соборе Св. Павла.

 Рыбак и сирена (1858)
 Давид (1865)
 Автопортрет в молодые годы
 Сад Гесперид (1892)
 Актея, нимфа берега или Нимфа на берегу (1868)
 За чтением (1877)
 Золотые мгновения (1864)
 Автопортрет (1880)
 Примирение Монтекки и Капулетти над мёртвыми телами Ромео и Джульеты (1855)
 Побережье Эгины (1867)
 Купание Психеи (1894)
 Медовый месяц живописца (1864)
 Антигона
 Песни без слов (1860—1861)
 Портрет римлянки (1859)
 Акме и Септимус (1868)
 Маленькая Фатима (1875)
 Дафнефория (1874—1876)
 Урок музыки (1874—1876)
 Вифлеемская звезда
 Елисей, воскрешающий сына суннамитянина
 Воспарение духа (Дух вершины) (1890)
 Мудрые и безрассудные девы (1862—1864)
 «И море вернуло мёртвых» (1892)
 Геракл борется со смертью за тело Алкесты (1871)
 Мадонна Чимабуэ, которую несёт процессия по улицам Флоренции (1855)
 Пылающий июнь (1895)
 Голова девушки (1886)
 Воспоминания (1883)
 Смерть Брунеллески (1852)
 Андромаха в плену (1888)
 Звезда гарема (1880)
 Персей и Андромеда (1891)
 Вакханка
 Персей, спасающий Андромеду (1896)
 Купальщица (1880)
 Дедал и Икар (1869)
 Идиллия (1881)
 Возвращение Персефоны (1890—1891)
 Греческие девы, собирающие морские камешки (1871)
 Девушка со светлыми волосами (1895)
 Мать и дитя (1865)
 Павония (1859)
 Феба
 Летний полдень
 Урок музыки (1877)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Галерея картин Лейтона

Художники-академисты
Художники Великобритании
Прерафаэлиты
Похороненные в Лондоне